Piot ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Piot (* 1947), belgischer Fußballspieler
 Georges Piot (1896–1980), französischer Ruderer
 Jean Piot (1890–1961), französischer Fechter
 Jean-François Piot (1938–1980), französischer Automobilrennfahrer
 Jennifer Piot (* 1992), französische Skirennläuferin
 Maurice Piot (1912–1996), französischer Fechter
 Peter Piot (* 1949), belgischer Mikrobiologe